Gottlieb Meyeren ist der Name folgender Personen:

* Gottlieb Meyeren (Mediziner) (1804–1896), deutscher Arzt, Amtsarzt, Kreisphysicus und Sanitätsrat
 Gottlieb von Meyeren (1864–1930), deutscher Jurist,  Ministerialdirektor im preußischen Ministerium für Handel und Gewerbe, Leiter der sozialpolitischen Abteilung